Ганнушкин — еврейская и русская фамилия. Женская форма Ганнушкина.

Известные носители 
 
 Ганнушкин, Евгений Александрович (1925—2010) — советский художник-иллюстратор, мастер рукописных шрифтов.
 Ганнушкин, Матвей Соломонович (1893—1969) — советский ветеринар, доктор ветеринарных наук, генерал-майор ветеринарной службы, бригветврач. 
 Ганнушкин, Пётр Борисович (1875—1933) — русский и советский психиатр.
 Ганнушкин, Соломон Александрович — советский инженер-механик, доктор технических наук.

Ганнушкина